Die Diamond Nine / Dynamic North Cyprus Open 2013 waren das 126. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 10. bis 12. Oktober 2013 im Acapulco Beach Resort in der nordzyprischen Hafenstadt Kyrenia statt und wurden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Russe Konstantin Stepanow, der im Finale mit 9:7 gegen den Italiener Daniele Corrieri gewann. Den dritten Platz belegten Niels Feijen und Bruno Muratore. Titelverteidiger war der Albaner Nick Malai, der im Achtelfinale gegen Radosław Babica ausschied.

Modus 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 
 North Cyprus Open 2013 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Billardturnier in Kyrenia
Poolbillardveranstaltung 2013